Gerzabek steht für:

 Haus Gerzabek, Villa im Wiener Gemeindebezirk Döbling

Gerzabek oder Gerżabek ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Gerżabek (1898–1965), polnischer Maler, Kunstkritiker und Hochschullehrer
 Martin Gerzabek (* 1961), österreichischer Ökologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gerabek